JAG kan avse:

JAG – amerikansk TV-serie, inspelad 1995–2005, se På heder och samvete (TV-serie)
Johan August Gustafsson (1852–1932), en svensk träskulptör.